

Geografia

Austria 
 Ritzing – comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Francia 
 Ritzing – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)